Colchester peut faire référence à :
 Colchester, ville du comté d'Essex, Grande-Bretagne ;
 Colchester, ville du Connecticut, États-Unis ;
 Colchester une ville du comté de McDonough, dans l'Illinois.
 Colchester, ville du Vermont, États-Unis ;
 Colchester, comté de Nouvelle-Écosse, Canada.
 Colchester Township, un township du comté de McDonough dans l'Illinois.
 Colchester, une ville située dans le comté de Delaware, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Circonscriptions 
 Colchester, circonscription électorale du comté de l'Essex, en Grande-Bretagne ;
 Colchester, district non métropolitain de l'Essex ;
 Colchester, ancienne circonscription électorale de Nouvelle-Écosse ;
 Colchester—Hants, ancienne circonscription électorale de Nouvelle-Écosse.

Autres 
 Colchester United Football Club, club de football de Colchester (Grande-Bretagne).